Minor Planet Circulars
 Media Player Classic
 MPC (bestandsformaat)